БО:

 Библиографическое описание
 Банановые острова — один из культовых советских рок-альбомов.
 Магазинчик БО — флэш-сериал российской студии Мульт.ру.
 Берсерк Онлайн — Пошаговая карточная стратегия
 Боевая организация партии социалистов-революционеров — террористическая организация.
 Биологическое оружие
 БО-59 — спортивная произвольная винтовка с быстрой перезарядкой.